When You Tell Me That You Love Me – canzone/singolo di  Diana Ross del 1991, di cui sono state eseguite varie cover
 When You Tell Me That You Love Me – canzone/singolo dei  Sad Day for Puppets del 2009